Зарі́ка — село в Україні, у Червоноградському районі Львівської області. Населення становить 440 осіб.

Посилання 

 Погода в селі Заріка 

Населені пункти Великомостівської міської громади
Населені пункти Червоноградського району
Села Червоноградського району
Села Львівської області